Большая Еловка:

Большая Еловка (приток Ангары)
Большая Еловка (приток Ика)